Brezovljani je lahko:
 Brezovljani Vojlovički (Hrvaška)
 Brezovljani (Hrvaška)